Eamon est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Eamon (né en 1984), chanteur américain
 (1954-1999), auteur et membre irlandais de l'IRA
Eamon Courtenay (né en 1960), homme politique bélizien
Éamon de Buitléar (1930-2013), écrivain et réalisateur irlandais
Éamon de Valera (1882-1975), homme d'État irlandais
Eamon Deacy (1958-2012), joueur irlandais de football
Eamon Gilmore (né en 1955), homme politique irlandais
Eamon Lucas (né en 1992), coureur cycliste américain
Eamon Martin (né en 1961), prélat irlandais
 (né en 1984), joueur irlandais de football
Éamon Ó Cuív (né en 1950), homme politique irlandais
Eamon Ryan (né en 1963), homme politique irlandais
Eamon Sullivan (né en 1985), nageur australien
Éamon Zayed (né en 1983), joueur irlando-libyen de football

Voir aussi
Eamon, jeu vidéo

Homonymie de prénom